Cristiana Ursache  (n. 27 septembrie 1999, Roman) este curator, critic de artă și mediator cultural. Practicile sale s-au concentrat inițial pe o abordare istorică, dezvoltând ulterior o predilecție pentru arta contemporană și manifestările artistice comuniste și postcomuniste românești. A curatoriat expoziții personale ale unor artiști precum Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Miruna Radovici, Claudiu Ciobanu și numeroase expoziții colective.

Biografie 
În prezent, Cristiana Ursache este curator de artă la Galeria Artep din Iași și redactor al revistelor Timpul și Artistoria. Încă din studenție a curatoriat expoziții personale și de grup, fiind într-o permanentă dezvoltare, explorând arta contemporană.

Printre expozițiie curatoriate de ea se numără „Levant” a artistului Sorin Ilfoveanu (2022, Galeria Artep Iași), „Cross the Lake in a Silver Plate” alături de Miruna Radovici în colaborare cu Roxana Morar și Sara Tayari (2022, Galeria Artep Iași), „Pe Olt-o călătorie cu Ștefan Câlția” (2022, Brașov, Șona, Casa Albastră Nr.234), „Estul Sălbatic” (2021, Galeria Victoria, Iași), „Compromis” (2021, Galeria Victoria Iași).

În vara anului 2022, a lucrat ca mediator cultural la Pavilionul României în cadrul celei de-a 59-a ediții a Bienalei de la Veneția, proiectul Adinei Pintilie You Are Another Me—A Cathedral of the Body, curatoriat de Viktor Neumann și Cosmin Costinaș. În noiembrie 2022 a fost mediator cultural pentru expoziția „GRÂU”, a sculptorului Virgil Scripcariu în spațiul The Institute, București.

Și-a finalizat studiile universitare de licență la Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași, cu specializarea Istoria și Teoria Artelor, iar ulterior urmează cursurile de master în Teorii și Practici în Arte Vizuale la aceeași universitate. În trecut, a urmat cursuri la universități din Spania și Elveția, la Escuela de Arte de Sevilla prin programul de burse Erasmus+ și la Universitatea de Arte din Zurich, dezvoltând abilități critice și curtoriale sub îndrumarea curatoarei Berit Fischer.

Formare 

 2018-2021 urmează programul de licență Universității de Arte „George Enescu” din Iași, sub îndrumarea Lec.Univ.Dr. Oana-Maria Nicuță-Nae la secția Istoria și Teoria Artei.
 2022 beneficiază de o bursă de studii la Universitatea de Arte din Sevilia, Andalucia, Spania.
 2021-2023 urmează cursurile de masterat ale Universității de Arte „George Enescu” Iași, sub coordonarea Conf.Univ.Dr. Cătălin Gheroghe.

Nașteri în 1999
Nașteri pe 27 septembrie
Români în viață
Oameni din Roman